Американський штат Орегон поділяється на 36 округів.

Орегон